Дмитрий Григорьевич Исаевич (8 ноября 1889, Велицк — 17 января 1973, Стрый) — украинский общественный и политический деятель, член Всероссийского учредительного собрания, журналист.

Биография 
Родился в селе Велицк (ныне село Ковельского района Волынской области) в семье священника. Учился в духовном училище в Кременце и Житомирской духовной семинарии. По одним сведениям учился на экономическом факультете Киевского политехнического института, по другим окончил экономический факультет Петербургского политехнического института. Во время Февральской революции 1917 — организатор украинских митингов и манифестаций в Петрограде.

Один из лидеров Украинской партии социалистов-революционеров, входил в ЦК УПСР и ЦК Селянской спилки (Крестьянского союза). Член Украинской Центральной Рады и Малой Рады, сотрудник газеты «Народная воля». В ноябре 1917 избран во Всероссийское учредительное собрание в Подольском избирательном округе по списку № 1 (украинские эсеры, Спилка, украинские социал-демократы). 22 апреля 1918 назначен членом украинской делегации на переговорах с РСФСР. С января 1919 — экономический советник украинской делегации на Парижской мирной конференции 1919—1920. В июне 1919 участвовал в работе Международного кооперативного конгресса в Париже (Франция), где выступил с докладом «Украинская кооперация», был участником переговоров о вступлении Украинского кооперативного союза в Международный кооперативный альянс.

В эмиграции жил в Чехословакии, некоторое время работал в украинском социологическом институте в Праге. Публиковал научные труды на украинском языке. Член зарубежного представительства УПСР возглавлял группу Крестьянского союза, делегат от УПСР на конгрессе Социалистического рабочего интернационала. В 1930 году вернулся на Волынь, работал журналистом в Луцке. Впоследствии, не желая сотрудничать с польскими властями, поселился в родном селе, занимался сельским хозяйством. 17 января 1973 года умер в городе Стрый.

Его сын Ярослав Дмитриевич Исаевич (1936—2010), украинский историк, общественный деятель, академик НАН Украины, президент Международной ассоциации украинистов, директор Института украиноведения им. И. Крипякевича НАН Украины.

Литература 
 Дорошенко Д. Історія України, 1917–1923 рр., т. 1. Ужгород, 1932;
 Українська Центральна Рада: Збірник документів і матеріалів, т. 1-2. К., 1996-97;
 Верстюк В. В., Осташко Т. С. Діячі Української Центральної Ради: Біографічний довідник. К., 1998.
 Козоріз В. Соратник Михайла Грушевського. Сторінки біографії Дмитра Ісаєвича / ”Гілея (науковий вісник)": Збірник наукових праць.- К., 2007. Випуск 9

Ссылки 
 Інститут історії України НАН України
 Протасов Л. Г. Люди Учредительного собрания: портрет в интерьере эпохи. М., РОСПЭН, 2008.

Примечания 

Украинские эсеры
Социалисты Украины